Picarol (revista), revista humorística catalana publicada a Barcelona el 1912
 Picarol (música)
 Josep Costa Ferrer que signà com a Picarol (Eivissa 1876 - Palma, 1971), dibuixant de l'Esquella de la Torratxa i a altres revistes humorístiques
 Cinema Picarol, sala de cinema de Badalona, ja desapareguda